{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| nom =
| image = 
| upright = 
| légende =
| alternative image =
| surnom = 
| nationalité = FRA
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Saint-Germain-en-Laye (France)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| position = Défenseur
| tire = gauche
| équipe = Yétis du Mont-Blanc
| ligue = Div. 1
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = Ligue MagnusChamois de ChamonixHockey Club Mont-BlancDivision 2Avalanche Mont-Blanc 2Yétis du Mont-BlancNZIHLDunedin Thunder
| début carrière = 2006
| fin carrière = 
}}Arthur Cocar''', né le  à Saint-Germain en Laye en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 20 || 2 || 7 || 9 || 16 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Avalanche du Mont-Blanc 2 || Division 2
|| 10 || 3 || 1 || 4 || 16 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 15 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Avalanche du Mont-Blanc 2 || Division 2
|| 14 || 1 || 7 || 8 || 12 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
| 2008-2009 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2009-2010 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 0 || 1 || 6 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2010-2011 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 25 || 1 || 8 || 9 || 8 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 1 || 4 || 6 || 8 || 0 || 3 || 3 || 2 
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 25 || 0 || 4 || 4 || 8 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 23 || 0 || 2 || 2 || 4 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2014-2015 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 1 || 1 || 2 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2  
|-
| 2015 || Dunedin Thunder || NZIHL || 16 || 4 || 11 || 15 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 25 || 5 || 13 || 18 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Yétis du Mont-Blanc || Division 2 || 18 || 3 || 14 || 17 || 14 || 9 || 1 || 11 || 12 || 2
|-
| 2017-2018 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 18||2||6||8||0||3||0||1||1||0
|-
| 2018-2019 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 26 || 1 || 8 || 9 || 8 || 6 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2019-2020 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 26 || 4 || 9 || 13 || 12 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 11 || 1 || 3 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 26 || 1 || 10 || 11 || 15 || 7 || 2 || 4 || 6 || 6

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Saint-Germain-en-Laye
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Défenseur de hockey sur glace